Уикипедия на явански език () е раздел на явански език в Уикипедия. Проектът започва работа на 8 март 2004 година.

Статистика

Посещаемост 

Явански език
Явански език